Ву́лиця Є́дності — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Список 
 Вулиця Єдності — вулиця в місті Бровари Київської області;
 Вулиця Єдності — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області;
 Вулиця Єдності — вулиця в місті Київ;
 Вулиця Єдності — вулиця в місті Краматорськ Донецької області;
 Вулиця Єдності — вулиця в місті Марганець.

Вулиці